Pacu oder Pacú bezeichnet:

 als Trivialname verschiedene in Südamerika vorkommende Fischarten, etwa:
 Colossoma macropomum (im Deutschen auch Schwarzer Pacu)
 Myleus pacu
 Mylossoma duriventre
 Piaractus brachypomus (im Deutschen auch Riesenpacu und Roter Pacu)
 Piaractus mesopotamicus
 Pacú (Chiapas), Ort in Mexiko

PACU bezeichnet:
 Post Anaesthesia Care Unit, englisch für Aufwacheinheit

Abkürzung